Der griechische Name Epiphanios, latinisiert Epiphanius, ist abgeleitet von επιφανής („berühmt“) und erinnert im Christentum an die Erscheinung des Herrn.

Bedeutende Namensträger waren
 Epiphanios von Salamis, Bischof von Salamis (Zypern)
 Epiphanius von Pavia, Bischof 
 Epiphanios von Konstantinopel, Patriarch
 Epiphanios Scholastikos, Assistent von Cassiodor, stellte ca. 510 die Historiae Ecclesiasticae Tripartitae Epitome zusammen
 Epiphanios Perialas (1935–2011), griechisch-orthodoxer Erzbischof und Metropolit von Spanien und Portugal
 Epiphanius von Aquileia, Patriarch von Aquileia, 612 bis 613 in Grado resid.
 Epiphanius von Antiochia, Rhetoriker in Athen
 Anba Epiphanius (1954–2018), koptisch-orthodoxer Bischof und Abt des Klosters des Heiligen Makarios
 Epiphanius (Metropolit) (* 1979), ukrainisch-orthodoxer Metropolit